"Condes" pode significar:

 Las Condes, comuna chilena da Região Metropolitana de Santiago
 Condes (Jura), comuna francesa
 Condes (Haute-Marne), comuna francesa

Desambiguações de topônimos